Md. Ridoyanul Hoq Siyam est un producteur de film et acteur, plus connu sous le nom de Ridoyanul Hoq. Il travaille dans l'industrie cinématographique depuis 2020. Selon ses actions, il est bien connu pour le film de Noël Le Journal de Noël, film documentaire Mother Teresa: No Greater Love.

Filmographie
The Film Set - 2020
No Lost Love - 2021
Duran Duran: A Hollywood High - 2022
Le Journal de Noël - 2022
Mother Teresa: No Greater Love - 2022
True Haunting - 2023
Write It Black - 2023

Références

Liens externes

Producteur de cinéma
Acteur de cinéma